Mahoroba es una antigua palabra japonesa que describe un lugar remoto lleno de paz y felicidad.

Podría tener una comparación aproximada con el concepto occidental de Arcadia tratándose de una idea mitológica e idílica, una tierra deseada en la que sus habitantes vivirían en armonía plena con la naturaleza.

Mahoroba se escribe actualmente solo en hiragana como まほろば.   El origen de la palabra no ha quedado esclarecido hasta el momento;  aparece descrito en un poema en el antiguo Kojiki como un lugar perfecto en Yamato.

{|class="wikitable" align="center"
 |----- bgcolor="#DDDDDD" 
 ! colspan="3"| Poema proveniente del Kojiki
 |-
 ! align="center" | Japonés
 ! align="center" | Alfabeto Latino
 |-
 | align="center" | 大和は
国のまほろば
たたなずく
あおかき山ごもれる
やまとしうるわし。
 | align="center" | 
Yamato waKuni no mahoroba
TatanatsukuAwokaki-yama gomoreru
Yamato shi uruhashi. 
 |}

Debe considerarse que el Kojiki''  no usaba hiragana, sino que se trata de una versión modernizada del poema.

Reinos y países míticos
Países ficticios
Utopías
Cultura de Japón